Příjmení Milošević (čteno Miloševič) patří více osobám:

 Alexander Milošević (* 1992) – švédský fotbalista
 Miloš Milošević (* 1972) – chorvatský plavec
 Slobodan Milošević (1941–2006) – srbský politik během války v Kosovu
 Savo Milošević (* 1973) – srbský fotbalista